Bergfriede ist ein deutscher Ortsname:
 Bergfriede, Ortsteil von Oebisfelde-Weferlingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Bergfriede, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Barkweda im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergfriede, bis 1928 Königlich Bergfriede, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Samborowo im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Adlig Bergfriede, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Samborówko im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergfriede, bis 1928 Tarpupönen, Dorf im Kreis Insterburg, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
Bergfried
Bergfrieden
 Friedeberg